Закóн искажéния информáции — один из законов психологии управления и управленческой деятельности, суть которого заключается в том, что смысл управленческой информации (директивы, приказы, распоряжения) может меняться в процессе её передачи и движения сверху вниз. Степень искажения смысла прямо пропорциональна числу каналов и звеньев передачи, через которые проходит информация — чем больше сотрудников получает доступ к той или иной информации и передает её другим людям, тем сильнее отличается итоговый вариант информации от её первоначального смысла. Кроме того, стоит отметить, что информация может меняться как в сторону преуменьшения достоверности фактов, так и в сторону преувеличения.

Причины искажения информации могут быть разными. Среди основных можно выделить следующие:
Многозначность языка, на котором передают управленческую информацию. Какими бы строгими или точными ни были используемые в языке понятия всегда имеется возможность разного толкования одного и того же сообщения.
 Различия в образовании, интеллектуальном развитии, профессионализме субъектов и объектов управления.
 Неполнота информации. Если информация — неполная, если доступ к ней ограничен и потребность подчинённых в получении оперативных сведений удовлетворяют не полностью, то люди неизбежно начинают домысливать, додумывать, дополнять то, что знают, опираясь на непроверенные факты и собственные догадки.
 Недостаточный уровень квалификации сотрудника, представляющего информацию.
 Эмоциональное напряжение ( боязнь наказания, гнев, зависть ).
 Предубеждение в отношении лиц или явлений, о которых дают информацию.

Для предотвращения искажения информации рекомендуют пропускать её через фильтры. Существуют 3 вида фильтров: физический, семантический, прагматический:
 Физический фильтр устраняет искажения, обусловленные несовершенством каналов связи.
 Семантический фильтр призван отбирать и удалять те данные, которыми субъекты и объекты управления уже обладают.
 Прагматический фильтр отбирает информацию, необходимую для решения именно данной задачи, что позволяет избежать преувеличение сведений.

Кроме того, для того, чтобы избежать искажения смысла передаваемой информации, необходимо:
 Уменьшить количество звеньев и каналов, участвующих в процессе распространения и передачи информации.
 Своевременно снабжать сотрудников всей необходимой информацией по тем вопросам, которые они должны решать.
 Поддерживать обратную связь с подчинёнными с целью контроля за правильностью усвоения получаемых сведений.

Литература 
Чередниченко И. П., Тельных Н. В. Психология управления:учебник – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004 Митин А.Н. Психология управления: учебник — М.: Волтерс Клувер, 2010. ISBN 978-5-466-00637-7

Ссылки 
http://psychology.net.ru/

Управление персоналом
Психология